Ankylose (geneeskunde)
 Ankylose (tandheelkunde)